ФСО может означать:

Федеральная служба охраны Российской Федерации — одна из силовых структур Российской Федерации.
ФСО — физкультурно-спортивное общество. См. например: Динамо (спортивное общество)

См. также
 FSO